Die 1. Liga 1994 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 3. April 1994 und endete am 6. November 1994.

Modus 
Nach der Reformierung wurde die 1. Liga ab dieser Saison eingleisig geführt. 22 Mannschaften traten an: Die besten acht Teams der letztjährigen Gruppe West, aus der Gruppe Mitte die Teams von Platz Zwei bis Sieben sowie die Zweiten bis Fünften der Ostgruppe. Dazu kamen vier Absteiger aus der Obersten Liga. Aufsteiger gab es in diesem Jahr nicht.

Die Vereine traten in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander an. Somit bestritt jedes Team 42 Spiele. Die besten zwei Mannschaften stiegen in die Oberste Liga 1995 auf, die letzten fünf stiegen ab.

Teilnehmer 

Die vier Absteiger aus der Obersten Liga 1993
 Lutsch Wladiwostok
 Okean Nachodka
 Rostselmasch Rostow
 Asmaral Moskau

Die Vereine, die in der 1. Liga 1993 West die Plätze 7 bis 8 belegten
 Tschernomorez Noworossijsk
 Awtodor Wladikawkas 
 Ersu Grosny
 Baltika Kaliningrad
 Smena-Saturn Sankt Petersburg
 Torpedo Wladimir
 Druschba Maikop
 Uralan Elista

Die Vereine, die in der 1. Liga 1993 Mitte die Plätze 2 bis 7 belegten
 Zenit Sankt Petersburg
 Techinwest-M Moskau 
 FK Swesda Perm
 Sokol Saratow
 Schinnik Jaroslawl
 FK Neftechimik Nischnekamsk

Die Vereine, die in der 1. Liga 1993 Ost die Plätze 2 bis 5 belegten
 Irtysch Omsk
 Sarja Leninsk-Kusnezki
 Lokomotive Tschita
 Swesda Irkutsk

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1994
1994